Lesnoj rajon 
Lesnoj rajon, un rajon dell'Oblast' di Tver'
Lesnoj rajon, un rajon di San Pietroburgo

Pagine correlate 

Lesnoj